Na Knejpě může být:

 Knajpa (či Na Knajpě) – turistická občerstvovna v Jizerských horách na severu České republiky
 Na kneipě – přírodní památka v Jizerských horách na severu České republiky